sołtan – tytuł szlachecki Tatarów

 Sołtan (Sołtanowicz, Sułtan) – polski herb szlachecki, uznawany za odmianę herbu Syrokomla lub herb własny
 Sołtanowie – polski ród szlachecki, herbu Syrokomla (Sołtan)

 Abgar Sołtan (1856-1909, wł. Kajetan Abgarowicz) – polski dziennikarz, powieściopisarz i nowelista pochodzenia ormiańskiego
 Andrzej Sołtan (1897-1959) – polski fizyk jądrowy
 Andrzej Sołtan (ur. 1949) – astronom
 Jerzy Sołtan (1913-2005) – polski architekt, profesor uniwersytetu Harvard
 Józef Sołtan (ok. 1450-1521) – prawosławny biskup smoleński od 1502 r.
 Stanisław Sołtan herbu Syrokomla (1756-1836) – marszałek nadworny litewski, poseł na Sejm Czteroletni. Był działaczem ...
 Władysław Sołtan (1870-1945) – polski prawnik, działacz państwowy II Rzeczypospolitej

 Sołtan Safijew (zm. 1944) – kapitan Armii Czerwonej, doktor medycyny, Turek pochodzenia żydowskiego